DVI:

 Digital Visual Interface () — разъём, предназначенный для передачи видеоизображения на цифровые устройства отображения.
 DVI (TeX) (от  — аппаратно независимый) — формат выходных файлов издательской системы TEX.
 Digital Video Interactive (букв. — «интерактивное цифровое видео») — стандарт фирмы Intel.
 DVI — число 506 в римской системе счисления.